Гай Веттій Грат Сабініан Старший (; ? — після 190) — державний діяч часів Римської імперії.

Життєпис 
Походив з роду Веттіїв. Син Гая Веттія Сабініана Юлія Хоспета, консула-суфекта 176 року, та Грати. На честь матері взяв додаткове ім'я, що в подальшому стало когноменом роду.

Завдяки піднесенню батька зумів стати сенатором, породичатися зі впливовим родом Корнеліїв Сципіонів Орфітів. Перед тим, напевне, служив легатом Гая Веттія Сабініана Юлія Хоспета у 190—191 роках, коли той був проконсулом провінції Африка. Відомо, що Гай Веттій Грат був патроном колонії Аврелія Тубурбон Великий, що в провінції Африка. Можливо мав тут маєтки або родичів. Про діяльність після 190 року нічого невідомо.

Родина 
Дружина — Корнелія, донька Сервія Корнелія Сципіона Сальвідієна Орфіта, консула 178 року.

Діти:
 Гай Веттій Грат Сабініан, консул 221 року
 Веттія, дружина Гая Азінія Лепіда, консула-суфекта 220 року

Джерела 
 Christian Settipani, Continuité gentilice et Continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines à l'époque impériale, Oxford University (R.-U.), Linacre College, coll. " Prosopographica & Genealogica ", 597 p., 2000 (ISBN 1-900934-02-7).
 Der Neue Pauly, Stuttgardiae 1999, T. 12/2, c. 150
 Gaius Vettius Gratus Sabinianus

Веттії